Eugen von Leuchtenberg, född i S:t Petersburg 8 februari 1847, död i S:t Petersburg 31 augusti 1901, var den femte hertigen von Leuchtenberg och prins Romanovsky. Son till Maximilian av Leuchtenberg och Maria Nikolajevna av Ryssland.

Gift 1:o  1869 med Daria Opotchinina, grevinna de Beauharnais 1869 (1845-1870); gift 2:o 1878 med Zinaida Skobeleva, grevinna de Beauharnais  1878, hertiginna von Leuchtenberg 1889 (1856-1899)

Barn

 Daria, grevinna de Beauharnais (1870- återvände till Ryssland ca 1930 och blev avrättad i Leningrad 1937), gift 1:o 1893 med furst Leon Kotchoubey (1862-1927) (skilda 1911) ; gift 2:o 1911 med Waldemar von Gravenitz (1872-1916); gift 3:o med Victor Markezetti (avrättad i Leningrad 1938)

Anfäder

Källor 
 Perthes, Justus, Hof-Kalender 1912, Gotha 1912

Män
Födda 1847
Avlidna 1901
Ryska furstar
Hertigar av Leuchtenberg
Personer från Sankt Petersburg
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden